Ла-Серена (Бадахос) — комарка в Испании.
 Ла-Серена (Колумбия) — город в Колумбии.
 Ла-Серена (Чили) — город в Чили.